Ez a szócikk tartalmazza a 2013-as Roland Garros vegyes páros mérkőzéseit.

A címvédő a Szánija Mirza és Mahes Bhúpati indiai páros volt, de ebben az évben nem együtt indultak. Mirza a svéd Robert Lindstedttel, Bhúpati az ausztrál Casey Dellacquával indult, de mindketten az első körben búcsúzni kényszerültek a további küzdelmektől.

A tornagyőzelmet a Lucie Hradecká és František Čermák alkotta cseh páros szerezte meg, miután a döntőben 1−6, 6–4, [10–6] arányban legyőzték a Kristina Mladenovic−Daniel Nestor francia−kanadai kettőst.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források
A főtábla eredményei

2013-as Roland Garros